Юнцзи (Гирин) (永吉县) — уезд городского округа Гирин провинции Гирин (КНР).
 Юнцзи (Юньчэн) (永济市) — городской уезд городского округа Юньчэн провинции Шаньси (КНР).